— глава Федерации айкидо с 1999 года, третий по счёту. По состоянию на 2022 год сохраняет эту позицию.

Биография 
Моритэру родился в Токио и получил звание  4 января 1999 года после смерти своего отца, Киссёмару Уэсибы. Является внуком Морихэя Уэсибы, основателя айкидо. Обучался в университете Мэйдзи Гакуин на экономическом факультете.

В 1986 году Моритэру занял должность , или главы Хомбу Додзё. Спустя тринадцать лет он стал председателем Федерации айкидо. Моритэру является автором книги «Progressive Aikido» и соавтором книги «Best Aikido: The Fundamentals», написанной вместе с отцом, а также второй книги из этой серии, «The Aikido Master Course: Best Aikido 2».

Ожидается, что титул досю Моритэру передаст по наследству своему сыну Мицутэру Уэсибе.

В 2009 году награждён российским Орденом Дружбы

Награды 
 Орден Дружбы (19 января 2009 года, Россия) — за большой вклад в развитие дружественных отношений и укрепление культурных связей между Российской Федерацией и Японией.

Публикации

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Мастера боевых искусств